Torneo Internazionale Regione Piemonte 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в Бьелле, Италия, параллельно второй неделе Уимблдона, открывая летнюю грунтовую серию.

Турнир проводился 2 — 8 июля.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Барбора Заглавова-Стрыцова (№ 62 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Юханна Ларссон выигрывает 1й титул в сезоне и 12й за карьеру в туре федерации.
 Анна Татишвили уступает свой 1й финал в сезоне и 2й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Мервана Югич-Салкич выигрывает 2й титул в сезоне и 39й за карьеру в туре федерации.
 Ева Грдинова выигрывает 1й титул в сезоне и 18й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Международный теннисный турнир в Пьемонте

 Цикл женских турниров ITF 2012

 Портал: Теннис

Италия
Теннис
Июль 2012 года
2012